PGV peut désigner : 
 l’établissement public de santé Paul-Guiraud (PGV comme « Paul-Guiraud Villejuif »)
 le Parti de la gauche verte (Maroc)
 l'Aéroport de Pitt-Greenville (NC, USA)